Real Casina di Quisisana – dipinto di Johan Christian Dahl del 1820 conservato al Museo nazionale di Capodimonte.
Reggia di Quisisana – storica dimora monumentale di Castellammare di Stabia.